Dan Butler (1954-), acteur américain ;
 Dan Butler (1986-), joueur américain de baseball.
 Daniel Butler (1994-), joueur anglais de football.